Arrhenius ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Arrhenius (1642–1725), Historiker und Rektor der Universität Uppsala 
 Jakob Arrhenius (1721–1791) (Jacob Larsson Arrhenius)
 Johan Israel Axel Arrhenius (Rufname Axel, 1858–1950), schwedischer Schulleiter und Botaniker 
 Johan Petter Arrhenius (1811–1889), schwedischer Botaniker 
 Carl Axel Arrhenius (1757–1824), schwedischer Chemiker
 Lars Arrhenius (1966–2020), schwedischer Künstler
 Niklas Arrhenius (* 1982), schwedischer Diskuswerfer
 Robert Arrhenius (* 1979), schwedischer Handballspieler
 Svante Arrhenius (1859–1927), schwedischer Physiker und Chemiker

Arrhenius steht für:
 Arrhenius (Mondkrater)
 Arrhenius (Marskrater)
 (5697) Arrhenius, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Arrhenius-Gleichung
 Arrheniusgraph